Cedar Mountain ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mountain (Grand-Canyon-Nationalpark, Arizona), Tafelberg am Grand-Canyon-Nationalpark in Arizona
 Cedar Mountain (Kaibab National Forest, Arizona), Berg am Kaibab National Forest in Arizona
 Cedar Mountain (Utah), Berg im Emery County, Utah
 Cedar Mountain (Wyoming), Berg am Buffalo Bill State Park in Wyoming

Cedar Mountain ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mountain (North Carolina), Ort in North Carolina 
 Cedar Mountain (Virginia), Gebiet in Virginia um die Stadt Rapidan, Virginia 
 Cedar Mountain (Washington), Gebiet im Snohomish County, Washington
 Cedar Mountain Conservation Area, Naturschutzgebiet bei Ironton, Missouri 

Siehe auch:
 Cedar Mountains
 Cedar Mountain Formation, Sedimentgestein, Variante der Morrison-Formation
 Schlacht am Cedar Mountain, Schlacht im Sezessionskrieg bei Culpeper, Virginia, 1862